Eine Wurfscheibe bezeichnet:

 ein bewegliches Ziel beim Flintenschießen, siehe Wurfscheibenschießen
 ein Freizeitsportgerät, siehe Frisbee und Disc Golf
 ein Sportgerät, siehe Diskus
 eine antike Waffe und Machtinsignie, siehe Chakra (Wurfscheibe)